ISO 3166-2:IT correspond aux données ISO 3166-2 publiées par l'Organisation internationale de normalisation pour les provinces et les régions de l'Italie.

Les 20 régions sont identifiés par le code IT- suivi de deux chiffres ; les 110 provinces sont identifiées par le code IT- suivi de deux lettres.

Mise à jour 
 ISO 3166-2:2010-02-03 corrigé : bulletin  (corrigé le 2010-02-19)

Régions (20) it:regioni 
les codes affectés aux régions évoluent de manière géographique de 21 au nord à 78 au sud. Les îles sont identifiées par un code dans la dizaine de 80.

Provinces (110) it:province

Voir aussi 

Subdivision en Italie
ISO 3166